Els catenúlids (Catenulida) són un ordre de platihelmints abans classificats dins l'antiga classe dels a turbel·laris, però ara ressituats en una posició basal dins els cladograma dels platihelmints. Són de vida lliure i relativament petits, i habiten entorns d'aigua dolça i marins.

Característiques 
La faringe i l'intestí són d'estructura simple, l'últim forma un sac ciliat. Tenen dos parells de cordons nerviosos i sovint un estatocist. Les gònades són imparells. Rarament el gonoporus masculí s'obre a la superfície dorsal de l'animal, per sobre la faringe, mentre al sistema reproductiu femení li manca qualsevol dels conductes habituals i estructures relacionades que es troben en altres turbel·laris.

Els catenúlids formen cadenes asexuades de dos, tres o més individus que es troben en diferents estadis de diferenciació. Aquesta característica facilita el seu cultiu al laboratori per a fer-ne estudis sistemàtics.

Filogènia 
Posició filogenètica basal dels catenúlids respecte altres grups de platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències 

Platihelmints